Vestfjord (Groenland), een fjord in Groenland
 Vestfjord (Finnmark), een fjord in de Noorse gemeente Nordkapp, provincie Finnmark
 Vestfjord (Lofoten), een fjord in de Noorse eilandengroep Lofoten, provincie Nordland
 Vestfjord (Nøtterøy), een fjord in de Noorse gemeente Nøtterøy, provincie Vestfold
 Vestfjord (Oslofjord), een fjord in het Noorse Oslofjord
 Vestfjord (Tinnsjå), een fjord/zijarm van de Tinnsjå in de Noorse provincie Telemark
 Vestfjorden (Spitsbergen), een fjord in Spitsbergen